Il singolare del Japan Open Tennis Championships 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

John McEnroe era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Stefan Edberg.

Edberg ha battuto in finale 6–3, 2–6, 6–4 Ivan Lendl.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Japan Open Tennis Championships 1989